Povorot (, Le Virage) est un film soviétique réalisé par Vadim Abdrachitov, sorti en 1978.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Elizbar Karavaïev
 Musique : Vladimir Martynov

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1978
Film dramatique soviétique